Represent – album di Fat Joe del 1993
 Represent – traccia dell'album Illmatic di Nas del 1994
 Represent – album dei Compton's Most Wanted del 2000
 Represent – singolo dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2009, dall'album Lonely Road
 Represent – singolo dei Weezer del 2010